Хотугулах () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Хотугулах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°26' с. ш. 126°17' в. д..
 Хотугулах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°09' с. ш. 129°22' в. д..

Примечания

См. также 
 Хотугуллах